A csehországi Mladá Boleslavban rendezték a rövidpályás gyorskorcsolyázók 16. kontinensbajnokságát 2012. január 27. és január 29. között.

A férfiaknál 1 000 méteren Béres Bence elődöntős volt, ott azonban futamában negyedik lett, s a legjobb négy korcsolyázó közé nem került be. Béres ezzel összetettben a 14. helyen fejezi be a kontinensviadalt, Liu Shaolin Sándor pedig a 18. pozícióban zárja pályafutása első felnőtt Eb-jét. Sérüléséből kifolyólag Knoch Viktor csak váltóban indult, és a nagyrészt junior korú versenyzők a 8. helyen zártak. 

A női váltónak sikerült a 3. helyet megszereznie. Keszler Andrea – aki elő alkalommal szerzett érmet ISU bajnoki egyéni versenyszámban – 500 méteren bronzérmes lett, Heidum Bernadett pedig ezüstérmesként végzett 1 000 méteren. Az Európa-bajnokság összetett eredménye alapján Heidum 4. lett, Keszler pedig a 7. helyet szerezte meg.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

5000 m-es váltó

Nők

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

3000 m-es váltó

Források

További információk 
 Hivatalos eredmények

Europabajnoksag
Rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság